Roberto Martínez (Uruguay) (1938), Uruguayaans bokser
 Roberto Martínez (Honduras) (1966), Hondurees bokser
 Roberto Martínez Vera-Tudela (1967), Peruviaans voetballer
 Roberto Martínez Montoliú (1973), Spaans voetballer en voetbalcoach
 Roberto Guadalupe Martinez (1973), Salvadoraans voetballer
 Roberto Martínez Rípodas (1976), Spaans voetballer
 Mario Roberto Martínez (1989), Hondurees voetballer